Александр Борисович Вебер (род. 21 марта 1929 года, Москва) — советский и российский учёный, .
Доктор исторических наук (1985), доцент, главный научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Являлся также сотрудником Горбачев-Фонда, аппарата Президента СССР, Международного отдела ЦК КПСС, журнала «Проблемы мира и социализма», ИМЭМО АН СССР.

Биография 
Вырос в семье историка, преподавателя МГУ Б. Г. Вебера (1902—1984).

Окончил исторический факультет МГУ (1952). В 1952—1956 годах — учитель средней школы.

В 1956—1963 гг. научный сотрудник ИМЭМО АН СССР, специализировался по социально-экономической истории Западной Европы в новейшее время. В 1963—1966 гг. редактор-консультант, заместитель заведующего отделом журнала «Проблемы мира и социализма».

В 1966—1990 гг. консультант Международного отдела ЦК КПСС, специализировался на отношениях с западной социал-демократией и Социнтерном. В 1990—1991 гг. сотрудничал в аппарате Президента СССР.

В 1992—2014 гг. сотрудник Горбачев-Фонда. С 1996 года ведущий, главный научный сотрудник Института социологии РАН.

В 1956 году защитил кандидатскую диссертацию «Крестьянство и городские средние слои в послевоенной Германии (1945—1949)», в 1984 году — докторскую «Воздействие классовой борьбы пролетариата на социально-экономические процессы в условиях капитализма (середина XIX в. — 70-е гг. XX в.)». Научные интересы составляют: социально-экономические процессы, рабочее и социал-демократическое движение, социальные проблемы рыночной экономики, глобальные проблемы современности.

Основные работы 
Автор более 200 научных работ, в частности монографий. Публиковался в журналах «Социологическая наука и социальная практика», «Век глобализации». Редактор и соавтор книги «Городские средние слои при капитализме» (М., 1963). С некоторыми работами Вебера А.Б. можно ознакомиться на официальном сайте Института социологии РАН (ко многим из них есть полный текст)

Монографии
 «Классовая структура общества в Западной Германии» (М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961)
 «Классовая борьба и капитализм. Рабочее и профсоюзное движение как фактор социально-экономического развития, XIX—XX вв.» (М.: Наука, 1986)
 «Устойчивое развитие как социальная проблема (глобальный контекст и российская ситуация)» (М., 1999)
 «Рынок и общество: Экономическое и социальное в общественных процессах» (М.: Либроком, 2012)

Примечания

Ссылки 
 http://www.rusperson.com/html/17/RU01009151.shtml
 Институт социологии РАН
 Горбачёв-Фонд
 90-летний юбилей
 https://www.gorby.ru/activity/conference/show_680/view_27223/
 http://www.elibrary.az/docs/JURNAL/jrn2007_436j.htm (2007)

социологи России
Социологи СССР
Историки СССР
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Горбачёв-Фонд
Сотрудники Института социологии РАН